La saison 2008-2009 de Manchester United Football Club est la  des mancuniens et la  en Premier League. Manchester United remporte son  d'Angleterre, égalant ainsi le record de Liverpool.

En Ligue des champions, Manchester United devient l'équipe ayant été la plus longtemps invaincue, avec 25 matchs sans défaite entre le  et le .

Résultats de la saison

Matchs amicaux de pré-saison

Community Shield

Supercoupe UEFA

Premier League

Ligue des champions

Classement Gr.E

match Gr. E

Phases éliminatoires

FA Cup

Carling Cup

Coupe du monde des clubs 
Les heures sont données d'abord en temps universel, le même utilisé par le Royaume-Uni, puis en heure locale, au Japon (UTC+9).

Statistiques des joueurs

Sir Matt Busby : Joueur de l'année 

C'est le défenseur serbe Nemanja Vidic qui reçut le lauréat au cours de cette saison.

Équipe type 
Basé sur le nombre d'apparitions total des joueurs en tant que titulaire et de leur poste de prédilection.
 Équipe type (4-4-2)

Transferts

Joueurs achetés

Joueurs vendus

Notes et références 

Saison du Manchester United Football Club
Manchester United